Брезгунов — фамилия; имеет женскую форму Брезгунова.
 Брезгунов, Вадим Анатольевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист, защитник.
 Брезгунов, Владимир Петрович (1929—1995) — бригадир токарей-карусельщиков завода «Уралэлектротяжмаш», Герой Социалистического Труда.